A japán nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizenötödik futama. A versenyt Motegiben rendezték október 14-én.

A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Japán
motogp